Численность населения Карачаево-Черкесии по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Численность населения 

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав 
Национальный состав населения Карачаево-Черкесии по данным переписей населения 1959, 1979, 1989, 2002, 2010 и 2021 гг.:

 Национальный состав по районам (2010)
Сведения приведены по данным переписи населения 2010 года:

Этногенез 

Структура национального состава современной Карачаево-Черкесии — результат глобальных геополитических изменений, происходивших на территории Северного Кавказа в течение трёх последних тысячелетий.

Этногенез коренных народностей Карачаево-Черкесии весьма сложен и до сих пор однозначно не определён.

В соответствии с имеющимися на сегодняшний день научными разработками основой наиболее многочисленной в республике карачаево-балкарской народности следует считать местные кавказские племена, носители кобанской археологической культуры, сложившейся в XIV—XIII вв. до н. э. в горах и ущельях Центрального Кавказа. По мнению Е. П. Алексеевой, в IV веке с горцами — потомками кобанцев слилось одно из племен алан, которые были изгнаны гуннами из степей Предкавказья в горы. В V—VI вв. группы болгаро-хазар расселяются в предгорных районах современной Карачаево-Черкесии, появляются рунические надписи, строится ряд крупных городов-крепостей (совр. Хумаринское, Римгорское городище и др.). К сформировавшейся ранее ираноязычной аланской этнической группе присоединились тюркоязычные болгары и кипчаки, ставшие впоследствии основным этническим ядром карачаево-балкарской народности.

Черкесы (адыги) формировались как народность на Северо-Западном Кавказе. Их предками, по мнению отечественных кавказоведов, следует считать меотские племена зихов и касогов. Эти племена, жившие на Черноморском побережье Кавказа, в горах и предгорьях Закубанья с незапамятных времен, к X веку сложились в единую народность с общим языком, имевшим ряд племенных диалектов.

После разгрома Аланского государства (племенного союза) монголами в XIII веке и погромов, учинённых полчищами среднеазиатского завоевателя Тамерлана в самом конце XIV века, остатки населения Алании укрылись в горах. В то же время адыги (кабардинцы) стали перемещаться на освободившуюся территорию и заняли равнинную часть верховьев Кубани и Зеленчуков и продвигались далее на восток.

В XV—XVI веках на этнополитической карте современной Карачаево-Черкесии появляется ещё одна этническая группа — абазины. История этого народа своими корнями уходит в историю средневековой Абхазии. Согласно выводам исследователей, с древних времен вплоть до X века абхазы и абазины составляли одну этническую общность, единый в языковом отношении коллектив, обитавший на одной территории — на восточном побережье Чёрного моря (в северо-западных районах нынешней Абхазии и дальше к северо-западу, вплоть до Туапсе). На рубеже XV—XVI вв. абазины стали мигрировать на северо-восток. Часть их вместе с адыгами двигалась по Северному Кавказу. Другая часть проникла на северные склоны Кавказского хребта через перевалы — Белореченский, Марухский и др. Переселение абазин на Северный Кавказ и постоянные передвижения продолжались вплоть до XIX века и окончательно завершились оседанием в верховьях Кумы и по среднему течению Зеленчуков и Кубани во второй половине XIX века.

Временем образования ногайской народности принято считать конец XIV века, когда татаро-монгольское государство Золотая Орда стало приходить в упадок, и из его состава выделилась так называемая Ногайская Орда. Трудно точно определить, какие ногайские группы входили в Ногайскую орду при её образовании. Судя по данным эпоса Едыгея, в формировании ногайской народности приняли участие племена: кенегес, канглы, аргын, конграт, сырык (ширик), кыпчак, мангыт, сун (уйсун), лaйпан и, очевидно, найман. Из перечисленных племен: конгураты и найманы, скорее всего, имеют чисто монгольское происхождение, мангиты — тюркизированные племена монгольской ветви, а остальные племенные образования специалисты склонны относить к тюркской языковой группе.

Когда именно вновь образовавшаяся этническая группа стала именовать себя ногаями, точно не установлено. Исследователи полагают, что это произошло во второй половине XV века. Во всяком случае, термин «ногаи» («нагаи») встречается уже в русских документах конца XV века.

Около середины XVI века Ногайская Орда разделилась на Больших и Малых ногаев. Большая орда со временем мигрировала на запад, малая кочевала на юге Украины, в Придонье, Приазовье, Причерноморье, Предкавказье, заходила на нижнюю, а позже — и верхнюю Кубань, в Пятигорье. С середины XVI века происходит постепенное заселение кочевьями Малых ногаев верховьев Кубани и Зеленчуков, которое к середине XVII века завершается оседанием части ногайских племен на севере современной Карачаево-Черкесии.

Таким образом, расселение коренных народов по территории современной КЧР к концу XVII века подходит к логическому завершению. Карачаево-Черкесия становится местом общего проживания четырёх различных по своей природе и происхождению этнических групп. С тех пор и по сей день карачаевцы, черкесы, абазины и ногайцы живут по соседству. За это время они пережили много общего, претерпели ряд территориальных переделов и административных реформ, вплоть до объединения в рамках одного полинационального государственного образования.

Религия 
Главным образом в республике представлены ислам, православие и традиционные верования. Согласно масштабному опросу исследовательской службы «Среда», проведённому в 2012 году, пункт «Исповедую ислам, но не являюсь ни суннитом, ни шиитом» выбрали 34 % опрошенных, «Исповедую православие и принадлежу к РПЦ» — 14 %, «Исповедую ислам суннитского направления» — 13 %. Пункт «Исповедую традиционную религию предков, поклоняюсь богам и силам природы» в Карачаево-Черкесии выбрали 12,2 % опрошенных — четвёртый результат в РФ, «верю в бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую» — 12 %, «не верю в бога» — 7 %, «Исповедую христианство, но не причисляю себя ни к одной из христианских конфессий» — 2 %, «Исповедую ислам шиитского направления» — 1 %. Остальные — меньше 1 %.

Населённые пункты 

Населённые пункты с численностью населения более 5 тысяч человек

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Примечания 

Карачаево-Черкесия